Orfismo (culto) — culto religioso-filosófico
 Orfismo (movimento artístico) — movimento de dissidência do cubismo